Jean-Philippe Daguerre ist der Name folgender Personen:

* Jean-Philippe Daguerre (Theaterkünstler) (* 1968), französischer Theaterkünstler
 Jean-Philippe Daguerre (Volleyballspieler) (* 1975), französischer Volleyballer
 Jean-Philippe Daguerre (Schauspieler) französischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor